Войско Великого княжества Литовского и Русского () — организованная военная сила Великого княжества Литовского и Русского, существовавшая в период с 1236 года по 1251 год, и с 1263 по 1569 год. 

После Люблинской унии 1569 года до ликвидации Княжества в 1795 году — самостоятельная часть войска Речи Посполитой.

История 
Войско Великого княжества Литовского и Русского, как организованная структура, начало формироваться в середине XIII века, то есть с появлением самого государства. Вскоре стало очевидно, что отдельными вооружёнными группами шляхтичей, будет очень сложно противостоять более мощным дружинам польских князей, а особенно, против хорошо вооружённых и опытных в военном деле крестоносцев.

До XV века каждый боярин имел свою дружину. Важнейшей её частью была конница, значение пехоты было меньше. Конный шляхтич и 4 — 7 человек его вооружённой прислуги (паж, оруженосец, несколько пеших или конных лучников) вместе составляли основную боевую единицу того времени — копьё. 20—25 копий образовывали стяг. Несколько стягов — дружину. Упоминание литовско-русской дружины впервые встречается у Генриха Латвийского, в своих «Ливонских хрониках» упомянувшем о походе литовского князя Жвелгайтиса в завоёванную немцами Ливонию. С образованием литовско-русского государства в XIII веке, дружины составили основную ударную силу, способную сражаться в конном строю. Немалую часть знати Великого княжества Литовского и Русского, как и прочих государств того времени, составили служилые шляхтичи, потомки дружинников.

В XIV—XVI веках Великое княжество Литовское и Русское вело многочисленные войны. В связи с чем его руководство большое значение придавало созданию боеспособного войска. Первоначально в Великом княжестве воинская служба являлась обязанностью каждого мужчины, способного носить оружие. Ещё в конце XIV века, в случае нападения врага, собиралось всеобщее народное ополчение для его разгрома и преследования. В XV—XVI веках возросло значение шляхетского ополчения. В случае войны каждый шляхтич, независимо от величины поместья, должен был отправляться в поход в полном вооружении. Кроме того, каждый землевладелец, в зависимости от своего материального положения, был обязан выставлять определённое количество всадников (коней) и пехотинцев (драбов), также в полном вооружении. Такая форма организации войска получила название «посполитое рушение».

Одну часть шляхетского ополчения ВКЛ составляли тяжеловооружённые всадники (копейники). Они были вооружены копьями и мечами, имели надёжное защитное снаряжение, тяжёлых коней. Другая часть — стрельцы — имела луки или арбалеты. Воины составляли небольшие отряды — копья, которые объединялись в хоругви. Они выступали под собственными знамёнами-хоругвями. Хоругви комплектовались по территориальному принципу или выставлялись крупными землевладельцами. Во время боя знамёна строились суженными впереди колоннами. Спереди располагались тяжеловооружённые копейники, за ними — стрельцы.
До конца XVI века шляхетское ополчение Княжества состояло практически исключительно из всадников. Пехота использовалась в основном для охраны обозов, при строительстве дорог для передвижения войска или в критические моменты битвы. Чтобы превратить обоз в неприступный лагерь, телеги ставились по кругу, они могли оковываться железом и связываться цепями (вагенбург). С конца XIV века начала использоваться артиллерия.

В начале XVI века в военном деле произошли существенные изменения. Необходимость ведения войн с лёгкими и быстрыми всадниками противника, например татарами, привела к появлению новых видов конницы — гусар, казаков и пятигорцев. Основу вооружения гусар составляли копьё и щит. Позднее гусары стали использовать доспехи и превратились в среднюю кавалерию. Особенностью казаков было наличие у них лука, иногда в сочетании с коротким копьём.

Уже в начале XVI века в ВКЛР начинают использоваться наёмники. Сначала они набирались в основном из иноземцев, а позднее и из местной обедневшей шляхты. Для наёмников воинская служба была основным занятием. В этот период в войске Княжества появилась профессиональная пехота. Она использовалась для обороны и строительства укреплений. В наёмном войске выделялись также копейники в доспехах и стрельцы.

Должностные лица 

 Великий гетман литовский
 Полевой гетман литовский
 Региментор
 Воевода
 Полевой писарь литовский
 Кастелян
 Великий стяговник (хорунжий) литовский
 Стяговник (Хорунжий)
 Великий конюший литовский
 Великий оружейный (мечник) литовский

Важнейшие сражения 
 22 сентября 1236 года — Битва при Сауле. Жемайты и земгалы разбили крестоносцев Ордена меченосцев. Погиб великий магистр ордена Фольквин фон Наумбург и 48 — 60 рыцарей.
 13 июля 1260 года — Битва при Дурбе. Жемайты и курши разбили крестоносцев Тевтонского ордена и его ливонского филиала. Погибли ливонский ландмастер Буркхард фон Хорнхаузен и маршал Генрих Ботель и 150 рыцарей.
 16 февраля 1270 года — Битва при Карусе. Войска Княжества под предводительством Тройдена на льду Балтийского моря разбили ливонских крестоносцев, поддержанных датчанами. Погибли ливонский ландмастер Отто фон Лаутенберг, предводитель датчан Эйларт, 52 рыцаря и около 600 простых воинов.
 5 марта 1279 года — Битва при Ашерадене. Войска Княжества под предводительством Тройдена разбили ливонских крестоносцев. Погиб ливонский ландмастер Эрнст фон Ратцебург и 71 рыцарь.
 1321 год — Битва на реке Ирпень. Войско Великого княжества Литовского разбило войско Киевского княжества.
 осень 1362 года — Битва на Синих Водах.
 12 августа 1399 года — Битва на Ворскле.
 15 июля 1410 года — Грюнвальдская битва.
 1 сентября 1435 года — Битва под Вилькомиром.
 14 июля 1500 года — Ведрошская битва. Поражение войск Великого княжества Литовского от войск Великого княжества Московского. В плен попал великий гетман литовский Константин Острожский.
 6 августа 1506 года — Клецкая битва.
 8 сентября 1514 года — Битва под Оршей. Поражение войск Великого княжества Московского от войск Великого княжества Литовского. В плен попал воевода Иван Челяднин. Умер в плену.
 26 января 1564 года — Битва при Чашниках. Поражение войск Великого княжества Московского от войск Великого княжества Литовского. Погиб воевода Пётр Шуйский.
 27 сентября 1605 года — Битва при Кирхгольме.

См. также 
 Войско Речи Посполитой

Примечания

Литература 
 Николай Герасимович Устрялов, О Литовском княжестве: Исследование вопроса, какое место в Русской истории должно занимать Великое княжество Литовское. — С.-Петербург: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1839.
 
 

Литовское